Wyspy:
 Long Island – wyspa w USA, częściowo w obrębie Nowego Jorku
 Long Island – wyspa w Republice Seszeli
 Long Island – wyspa w archipelagu Bahamów
 Long Island – wyspa w Kanadzie (terytorium Nunavut), w zatoce Boothia
 Long Island – wyspa w Kanadzie (terytorium Nunavut), w Zatoce Frobishera
 Long Island – wyspa w Kanadzie (terytorium Nunavut), w Zatoce Hudsona
 Long Island – wyspa w Papui-Nowej Gwinei
Miejscowości w USA:
 Long Island – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Long Island – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
Gminy w USA:
 Long Island (ang. Long Island Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Long Island (ang. Long Island Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland